Josephine-Charlotte av Belgien, storhertiginna av Luxemburg (Joséphine-Charlotte Stéphanie Ingeborg Elisabeth Marie-José Marguerite Astrid), född 11 oktober 1927 i Bryssel, död 10 januari 2005 i Fischbach.

Biografi
Hon var dotter till Leopold III av Belgien och "snödrottningen" Astrid av Sverige, syster till Baudouin I av Belgien och Albert II av Belgien. Hon var syssling med hertig Gustaf Adolf av Västerbotten, far till kung Carl XVI Gustaf av Sverige.

Hon växte upp på slottet Stuyenberg utanför Bryssel. Under andra världskriget var hon i husarrest tillsammans med sin familj. Hon studerade senare barnpsykologi vid universitetet i Genève.

Gift 9 april 1953 i Luxemburg med Jean, sedermera Jean av Luxemburg. Paret besteg tronen 1964. Jean abdikerade 2000 till förmån för sonen Henri.

Josephine-Charlotte var mycket socialt engagerad; hon tyckte också mycket om konst, att jaga och vattensport.

Barn 
 Marie-Astrid av Luxemburg, (1954- ) gift med ärkehertig Carl Christian av Österrike (1954- ) 
 Storhertig Henri av Luxemburg , (1955- ) gift med Maria Teresa av Luxemburg (1956- ) 
 Jean av Luxemburg, (1957- ) , gift med 1:o Hélène Suzanna Vestur (skilda), 2:o Diane Marie de Guerre 
 Margaretha av Luxemburg, (1957- ) gift med prins Nicolaus von und zu Liechtenstein (1947- ) 
 Guillaume av Luxemburg, (1963- ) , gift med Sibilla av Luxemburg (1968- )

Anfäder

Källor 

Belgiska prinsessor
Luxemburgs regentgemåler
Födda 1927
Avlidna 2005
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Kvinnor
Storhertiginnor
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Bryssel
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden